Řepka má více významů:

 Brukev řepka neboli řepka olejka
 Zvonek řepka – druh rodu zvonek
 Řepka (Lomnice), část městyse Lomnice (okres Brno-venkov) v okrese Brno-venkov

příjmení 
 Jan Řepka (* 1982) – český písničkář, textař, zpěvák, skladatel a kytarista
 Martina Řepková (* 1995) – česká florbalistka a reprezentantka
 Milan Řepka – český novinář
 Tomáš Řepka (* 1974) – český fotbalista
 Věra Řepková – česká klavíristka
 Vlaďka Erbová (celým jménem Vladimíra Řepková Bahenská) – česká modelka

Související články 
 Řepa
 Repka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení